Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки змушена була знятися у фінальному матчі проти Яни Новотної за рахунку 6–4 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (фінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Яна Новотна (переможниця)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (1-ше коло)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Advanta Championships 1996 of Philadelphia Draw 

Тур WTA 1996
1996